Ста́рый Крым:

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Старый Крым — город в Кировском районе.
 Старый Крым — с 1853 года торговая марка винзавода «Дионис» в Крыму.
 Старый Крым — противотуберкулёзный и кардиологический санаторий в Крыму.

Украина 
 Старый Крым — посёлок в составе города Мариуполь Донецкой области.